Cambes est le nom (ou un élément du nom) de plusieurs communes françaises.

 Cambes (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Cambes (Lot),  commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Cambes (Lot-et-Garonne), commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Cambes-en-Plaine, commune française du département du Calvados, en région Normandie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France